Isn’t It Romantic oder Isn’t It Romantic? steht für:
 Isn’t It Romantic (1948), einen US-amerikanischen Spielfilm von Norman Z. McLeod
 Isn’t It Romantic (1993), einen US-amerikanischen Kurzfilm von Jennifer Goldson
 Isn’t It Romantic? (2013), einen US-amerikanischen Kurzfilm von Paul Rothbart
 Isn’t It Romantic (2019), eine US-amerikanische Filmkomödie von Todd Strauss-Schulson
 Isn’t It Romantic? (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie von 1955